Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020 – zawody w skokach narciarskich, które odbędą się w dniach 5–8 marca 2020 w niemieckim Oberwiesenthal, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020.

Zawody w pięciu konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet, mężczyzn i mieszanym – rozegrane zostały na kompleksie skoczni Fichtelbergschanzen. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 2000–2004).

Drużynowych złotych medali bronili reprezentacja Niemiec wśród mężczyzn oraz reprezentacja Rosji wśród kobiet i w konkursie drużyn mieszanych. Indywidualnego tytułu mistrzowskiego wśród mężczyzn bronił Norweg Thomas Aasen Markeng, a wśród kobiet zaś broniła Rosjanka Anna Szpyniowa.

Terminarz

Sędziowie

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (5.03.2020)

Konkurs drużynowy (7.03.2020)

Kobiety

Konkurs indywidualny (5.03.2020)

Konkurs drużynowy (7.03.2020)

Konkurs mieszany (8.03.2020)

Bibliografia 
 
 

Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Niemczech
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020